Chevillon ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:
 Chevillon (Haute-Marne) im Département Haute-Marne
 Chevillon (Yonne) im Département Yonne
 Chevillon-sur-Huillard im Département Loiret

Chevillon ist der Familienname folgender Personen:
 Bruno Chevillon (* 1959), französischer Kontrabassist
 Frédéric Chevillon (1879–1915), französischer Politiker
 Joseph Chevillon (1849–1910), französischer Politiker